Вязанка 
 Вязанка — связка чего-либо (чаще дров или хвороста).

Топоним

Белоруссия 
 Вязанка — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Вязанка — деревня в Минском районе Минской области.